Hilpersdorf ist der Name folgender Orte:

 Hilpersdorf (Gemeinde Malta), Ortschaft der Gemeinde Malta, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Hilpersdorf (Gemeinde Traismauer), Katastralgemeinde von Traismauer, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hilpersdorf (Wüstung), Ortswüstung auf dem Gebiet der kreisfreien Stadt Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Hilbersdorf